Miejscowości w USA:
 Fennimore – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Grant
 Fennimore – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Grant
Gminy w USA:
 Fennimore (ang. Fennimore Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Grant